Bahnhof Merklingen steht für:
 
 Bahnhof Merklingen – Schwäbische Alb, Bahnhof an der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm
 Bahnhof Merklingen, ehemaliger Bahnhof an der stillgelegten Bahnstrecke Amstetten–Laichingen